D9 puede referirse a:
 Focke-Wulf Fw 190 D-9, un caza alemán de la segunda guerra mundial. 
 Digital-S un formato de vídeo desarrollado por JVC.
 D9, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 217.
 Caterpillar D9 - un Buldócer
 Caterpillar FDI 9 (IDF Caterpillar D9) - un buldócer militar blindado de Fuerzas de Defensa de Israel